A matematikai logikában egy képlet akkor kielégíthető, ha a változóihoz rendelt  bizonyos értékek mellett igaz. Például a  formula kielégíthető, mert igaz, amikor  és , míg a  formula nem teljesíthető az egész számok felett. A kielégíthetőség duális fogalma az érvényesség; egy formula akkor érvényes, ha a változókhoz rendelhető minden érték igazzá teszi a formulát. Például,  érvényes az egész számokra, de  nem.

Formailag a kielégíthetőséget a megengedett szimbólumok szintaxisát meghatározó rögzített logika, például az elsőrendű logika, a másodrendű logika vagy az ítéletlogika tekintetében vizsgálják. A kielégíthetőség azonban nem szintaktikai, hanem szemantikai tulajdonság, mivel a szimbólumok jelentéséhez kapcsolódik, például a  egy olyan képletben, mint . Formálisan úgy definiáljuk, hogy egy értelmezést (vagy modell) a változókhoz rendelt értékek és az összes többi nem logikai szimbólumhoz rendelt jelentés, és egy formula akkor kielégíthető, ha minden értelmezésben igaz. Bár ez lehetővé teszi a szimbólumok nem szabványos értelmezését, mint például a , további axiómák megadásával korlátozhatjuk a jelentésüket. A kielégíthetőségi modulo elméletek problémája egy formula kielégíthetőségét vizsgálja egy formális elmélet tekintetében, amely egy (véges vagy végtelen) axiómahalmazt jelent.

A kielégíthetőséget és érvényességet egyetlen formulára definiáljuk, de általánosítható egy tetszőleges elméletre vagy formulák halmazára: egy elmélet kielégíthető, ha legalább egy értelmezés az elmélet minden formuláját igazzá teszi, és érvényes, ha minden formula igaz minden értelmezésben. Például az olyan aritmetikai elméletek, mint a Peano-aritmetika, kielégíthetőek, mert igazak a természetes számokon. Ez a fogalom szorosan kapcsolódik egy elmélet konzisztenciájához, és valójában egyenértékű az elsőrendű logika konzisztenciájával, amely eredmény Gödel teljességi tételeként ismert. A kielégíthetőség negációja a kielégíthetetlenség, az érvényesség negációja pedig az érvénytelenség. Ez a négy fogalom pontosan analogikus módon kapcsolódik egymáshoz Arisztotelész szembenállási négyzetével.

Az ítéletlogikai formula kielégíthetőségének problémája eldönthető, és Boole-féle kielégítési problémának vagy SAT-nak nevezik. Általánosságban elmondható, hogy az elsőrendű logika egy mondatának kielégíthetőségének problémája nem eldönthető. Az univerzális algebrában, az egyenletelméletben és az automatizált tételbizonyításban a kifejezés újraírásának, a kongruenciazárásnak és az egyesítésnek a módszereit használják a kielégíthetőség eldöntésére. Az, hogy egy adott elmélet eldönthető-e vagy sem, attól függ, hogy az elmélet változómentes-e, valamint egyéb feltételektől.

Az érvényesség visszavezetése a kielégíthetőségre 
A tagadással rendelkező klasszikus logikák esetében a fenti oppozíciós négyzetben kifejezett fogalmak közötti összefüggések miatt általában lehetséges egy formula érvényességének kérdését a kielégíthetőségre vonatkozó kérdéssé átfogalmazni. Nevezetesen φ akkor és csak akkor érvényes, ha ¬φ nem kielégíthető, vagyis hamis, hogy ¬φ kielégíthető. Másképpen fogalmazva, φ akkor és csak akkor kielégíthető, ha ¬φ érvénytelen.

A tagadás nélküli logikák esetében, mint például a pozitív propozíciós számítás, az érvényesség és a kielégíthetőség kérdései függetlenek lehetnek egymástól A pozitív propozíciós számítás esetében a kielégíthetőségi probléma triviális, mivel minden formula kielégíthető, míg az érvényességi probléma co-NP teljes.

Klasszikus logika feltételes kielégíthetősége 
A klasszikus propozíciós logika esetében a kielégíthetőség a propozíciós formulák esetében eldönthető. A kielégíthetőség egy NP-teljes probléma, és a számítási komplexitáselmélet egyik legintenzívebben tanulmányozott problémája.

Kielégíthetőség az elsőrendű logikában 
Az elsőrendű logika esetében a kielégíthetőség eldönthetetlen. Pontosabban, ez egy co-RE-teljes probléma, ezért nem félmegoldható. Ennek a ténynek köze van az elsőrendű logika érvényességi problémájának eldönthetetlenségéhez. Az érvényességi probléma státuszának kérdését először David Hilbert vetette fel, mint az úgynevezett Entscheidungsproblem. A formula univerzális érvényessége Gödel teljességi tétele szerint félig eldönthető probléma.Ha a kielégíthetőség is félig eldönthető probléma lenne, akkor az ellenmodellek létezésének problémája is az lenne (egy formula ellenmodellekkel rendelkezik, ha a negációja kielégíthető). Tehát a logikai érvényesség problémája eldönthető lenne, ami ellentmond a Church–Turing tételnek, amely az Entscheidungsproblémára nemleges választ ad.

Kielégíthetőség a modellelméletben 
A modellelméletben egy atomi formula akkor teljesíthető, ha létezik egy, a szerkezet elemeinek gyűjteménye, amely a formulát igazzá teszi. Ha A egy struktúra, φ egy formula, és a a struktúrából vett elemek halmaza, amelyek kielégítik φ-t, akkor általában azt írják, hogy

 A ⊧ φ [a]

Ha φ-nek nincsenek szabad változói, vagyis ha φ egy atomi mondat, és teljesül A -val, akkor azt írjuk, hogy

 A ⊧ φ

Ebben az esetben azt is mondhatjuk, hogy A a φ modellje, vagy hogy φ igaz A -ban. Ha T az A által kielégített atomi mondatok gyűjteménye (egy elmélet), akkor azt írjuk, hogy

 A ⊧ T

Véges kielégíthetőség 
A kielégíthetőséggel kapcsolatos probléma a véges kielégíthetőség problémája, amely annak meghatározása, hogy egy formula megenged-e olyan véges modellt, amely igazzá teszi azt.. Egy véges modelltulajdonsággal rendelkező logikánál a kielégíthetőség és a véges kielégíthetőség problémái egybeesnek, mivel e logika képletének akkor és csak akkor van modellje, ha van véges modellje. Ez a kérdés fontos a véges modellelmélet matematikai területén.

A véges kielégíthetőség és a kielégíthetőség nem feltétlenül esik egybe. Tekintsük például a kapott elsőrendű logikai formulát a következő mondatok konjunkciójaként, ahol  és  konstansok :

 
 
 
 

Az eredményül kapott formula a végtelen modellt tartalmazza, de kimutatható, hogy nincs véges modellje (a tényből kiindulva  és követve a láncot  atomok esetében, amelyeknek a harmadik axióma szerint létezniük kell, egy modell végessége megkövetelné egy hurok létezését, ami sértené a negyedik axiómát, akár visszahurkol. -on vagy egy másik elemen).

Egy adott logikában egy bemeneti formula kielégíthetőségének eldöntése eltérő számítási bonyolultságú lehet, hasonlóan a véges kielégíthetőség eldöntéséhez; sőt bizonyos logikák esetében csak az egyik dönthető el.

A klasszikus elsőrendű logika esetében a véges kielégíthetőség rekurzívan megszámlálható (RE halmazban), és a képlet tagadására alkalmazott Trakhtenbrot-tétel alapján eldönthetetlen.

Numerikus korlátozások 
A numerikus korlátok gyakran megjelennek a matematikai optimalizálás területén, ahol általában egy célfüggvényt akarunk maximalizálni (vagy minimalizálni) bizonyos korlátok mellett. A célfüggvénytől eltekintve azonban az alapvető kérdés, hogy egyszerűen eldöntsük, hogy a kényszerek kielégíthetők-e, bizonyos beállításokban kihívást jelenthet vagy eldönthetetlen lehet. A következő táblázat összefoglalja a főbb eseteket.

Táblázat forrása: Bockmayr és Weispfenning. 

A lineáris kényszerek esetében a következő táblázat teljesebb képet ad:

Táblázat forrása: Bockmayr és Weispfenning.

Jegyzetek

Fordítás

Források 
 Boolos és Jeffrey, 1974. Kiszámíthatóság és logika. Cambridge University Press

További irodalom

Kapcsolódó szócikkek 
 2-kielégíthetőség
 Logikai kielégítési probléma

Modellelmélet
Lapok ellenőrizetlen fordításokkal